
Die 42.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1991 in Gieten, Niederlande, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1991
Radsportveranstaltung 1991
Radsportwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Drenthe
Aa en Hunze